Запольяи или Заполья (), а равным образом Заполье или Запольские () — венгерский магнатский род XV—XVI веков, хорватского происхождения. Наиболее известными представителями являются:

 Тврде Заполье (Tvrde Zapolje) — родоначальник, основатель Тврдич-града; состоял в родстве с боснийскими банами Боричами.
 Имре (Мирко) Запольяи (ок. 1420 — 1487) — палатин Венгерского королевства (с 1486), подскарбий Венгерского королевства (с 1459). Бан Славонии и Хорватии (1464—1466), губернатор Боснии (1464—1465).
 Иштван (Степан) Запольяи (ум. 1499) — младший брат предыдущего, палатин Венгрии, наместник короля Матвея Корвина в Силезии (с 1474), Лужице и Австрии (с 1490). Комендант Вены и палатин Венгрии (с 1492).
 Миклош Запольяи (ум. 1468) — епископ Семиградья (Трансильвании) с 1461 года.
 Янош I (Иван) Запольяи (1487 — 1540) — сын Иштвана Запольяи, венгерский магнат, воевода Трансильвании с 1511 года; с 1526 года — король Венгрии и первый князь Трансильвании.
 Дьёрдь Запольяи (1488 — 1526) — венгерский полководец, павший в Мохачской битве 29 августа 1526 г.
 Барбара Запольяи (1495 — 1515) — дочь Иштвана Запольяи, в браке с Сигизмундом Старым (1512) – королева Польши, великая княгиня Литовская.
 Янош II (Иван-Сигизмунд) Запольяи (1540—1571) — сын Яноша I Запольяи, с 1540 по 1570 год король Венгрии и второй князь Трансильвании. С его смертью, род пресёкся.

Ссылки 
 Родословная роспись Запольяи

Дворянские роды Венгрии
История Венгрии
История Австрии
История Трансильвании
История Хорватии
Запольяи
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены волки